Секрет тропиканки — телесериалы (оригинальное название, ):

  — бразильский телесериал (1973).
 «Секрет тропиканки» — бразильский телесериал (1993).

См. также 
 «Тропиканка» () — бразильский телесериал (1994).